|-
| 169901 - ||  || 14 septembrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 169902 - ||  || 14 septembrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 169903 - ||  || 14 septembrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 169904 - ||  || 15 septembrie 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 169905 - ||  || 14 septembrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 169906 - ||  || 15 septembrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 169907 - ||  || 14 septembrie 2002 || Palomar || 
|-
| 169908 - ||  || 12 septembrie 2002 || Palomar || R. Matson
|-
| 169909 - ||  || 14 septembrie 2002 || Palomar || R. Matson
|-
| 169910 - ||  || 1 septembrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 169911 - ||  || 4 septembrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 169912 - ||  || 4 septembrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 169913 - ||  || 4 septembrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 169914 - ||  || 26 septembrie 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 169915 - ||  || 27 septembrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 169916 - ||  || 27 septembrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 169917 - ||  || 27 septembrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 169918 - ||  || 27 septembrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 169919 - ||  || 27 septembrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 169920 - ||  || 27 septembrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 169921 - ||  || 27 septembrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 169922 - ||  || 28 septembrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 169923 - ||  || 26 septembrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 169924 - ||  || 29 septembrie 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 169925 - ||  || 28 septembrie 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 169926 - ||  || 30 septembrie 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 169927 - ||  || 30 septembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 169928 - ||  || 30 septembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 169929 - ||  || 16 septembrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 169930 - ||  || 1 octombrie 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 169931 - ||  || 1 octombrie 2002 ||  || 
|-
| 169932 - ||  || 1 octombrie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 169933 - ||  || 1 octombrie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 169934 - ||  || 2 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 169935 - ||  || 2 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 169936 - ||  || 2 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 169937 - ||  || 2 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 169938 - ||  || 2 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 169939 - ||  || 2 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 169940 - ||  || 2 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 169941 - ||  || 2 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 169942 - ||  || 2 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 169943 - ||  || 2 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 169944 - ||  || 2 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 169945 - ||  || 2 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 169946 - ||  || 2 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 169947 - ||  || 2 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 169948 - ||  || 3 octombrie 2002 ||  || 
|-
| 169949 - ||  || 4 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 169950 - ||  || 3 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 169951 - ||  || 8 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 169952 - ||  || 3 octombrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 169953 - ||  || 1 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 169954 - ||  || 3 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 169955 - ||  || 3 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 169956 - ||  || 3 octombrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 169957 - ||  || 3 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 169958 - ||  || 4 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 169959 - ||  || 3 octombrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 169960 - ||  || 3 octombrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 169961 - ||  || 3 octombrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 169962 - ||  || 3 octombrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 169963 - ||  || 4 octombrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 169964 - ||  || 4 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 169965 - ||  || 4 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 169966 - ||  || 4 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 169967 - ||  || 4 octombrie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 169968 - ||  || 4 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 169969 - ||  || 4 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 169970 - ||  || 5 octombrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 169971 - ||  || 3 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 169972 - ||  || 3 octombrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 169973 - ||  || 4 octombrie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 169974 - ||  || 4 octombrie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 169975 - ||  || 5 octombrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 169976 - ||  || 4 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 169977 - ||  || 4 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 169978 - ||  || 5 octombrie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 169979 - ||  || 5 octombrie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 169980 - ||  || 3 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 169981 - ||  || 4 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 169982 - ||  || 9 octombrie 2002 ||  || 
|-
| 169983 - ||  || 5 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 169984 - ||  || 6 octombrie 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 169985 - ||  || 3 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 169986 - ||  || 7 octombrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 169987 - ||  || 5 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 169988 - ||  || 5 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 169989 - ||  || 6 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 169990 - ||  || 7 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 169991 - ||  || 7 octombrie 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 169992 - ||  || 10 octombrie 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 169993 - ||  || 7 octombrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 169994 - ||  || 7 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 169995 - ||  || 9 octombrie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 169996 - ||  || 10 octombrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 169997 - ||  || 10 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 169998 - ||  || 10 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 169999 - ||  || 9 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 170000 - ||  || 10 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-